Le terme ligne 500 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun :

BHNS 
 Ligne 500 des Bus de la région d'Helsinki

Tramway 
 Ancienne Ligne 500 de la Société nationale des chemins de fer vicinaux en Belgique

Voies ferrées 
 Ligne 500 des chemins de fer roumains
 Ligne 500 des chemins de fer slovaque
 Ligne 500 des lignes ferroviaires en Suisse

Voir aussi 
  

500